I Can peut faire référence à:

 I Can, Invalid Children's Aid Nationwide, une association caritative basée à Londres
 I Can, une chanson de Blue ;
 I Can, une chanson de Helloween ;
 I Can, une chanson de Nas.

Voir aussi 
 ICAN (Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires)